Municipio de Northern puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Northern (condado de Beltrami, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Beltrami.
 Municipio de Northern (condado de Franklin, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Franklin.